kolędy – pieśni
 Kolędy – album muzyczny Roberta Janowskiego
 Kolędy – album muzyczny Jacka Lecha
 Kolędy – album muzyczny Krystyny Prońko
 Kolędy – album muzyczny Violetty Villas
 Kolędy – album muzyczny grupy Top One
 Kolędy – album muzyczny grupy Ziyo

Zobacz też 
 Kolęda (ujednoznacznienie)